

Sigle 
 Gammaglutammiltransferasi – enzima presente nel fegato
  Größter gemeinsamer Teiler – massimo comune divisore

Codici 
 GGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di George Town, Exuma (Bahamas)
 ggt – codice ISO 639-3 della lingua gitua